Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Nach dem frühen Ausscheiden der Spanier bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 begann auch die Qualifikation zur Europameisterschafts-Endrunde 2000 mit einem Misserfolg. Die hoch favorisierten Iberer verloren 3:2 gegen Zypern, was in der Folge zum Rücktritt des langjährigen Nationaltrainers Javier Clemente führte. José Antonio Camacho übernahm das Amt und führte die Nationalelf mit sieben Siegen aus ebenso vielen Spielen letztlich doch souverän zur Europameisterschafts-Endrunde 2000. Für Aufsehen sorgte hierbei besonders ein 9:0-Erfolg am 27. März 1999 gegen Österreich.

Spanisches Aufgebot

Spiele der spanischen Mannschaft

Vorrunde 

Eine überraschende 0:1-Niederlage im ersten Spiel gegen Norwegen, nach schwerem Torwartfehler von José Francisco Molina, führe dazu, dass die Spanier trotz eines 2:1-Erfolgs gegen Slowenien im zweiten Spiel unbedingt einen Sieg im letzten Match gegen Jugoslawien benötigten, um ins Viertelfinale aufzusteigen. In einem spannenden Spiel schienen die Iberer bereits fast ausgeschieden, als Slobodan Komljenović in der 75. Minute das 3:2 für Jugoslawien erzielte. Doch ein Elfmeter von Gaizka Mendieta und ein weiterer Treffer durch Alfonso in der Nachspielzeit brachten doch noch den Aufstieg ins Viertelfinale.

Viertelfinale 

Frankreich–Spanien war das dramatischste der vier Viertelfinalspiele. Die Franzosen nutzten ihre wenigen Chancen durch Zinédine Zidane und Youri Djorkaeff bereits in der ersten Halbzeit. Zwischenzeitlich hatte Gaizka Mendieta per Elfmeter ausgeglichen. Zum Ende der zweiten Halbzeit setzten die Spanier alles auf eine Karte und brachten die Franzosen an den Rande einer Niederlage. Der sichere Elfmeterschütze Mendieta vom FC Valencia war bereits ausgewechselt, als in der 90. Minute die Chance zum Ausgleich per Elfmeter kam. Kapitän Raúl übernahm die Verantwortung, schoss aber am Tor vorbei. Frankreich zog ins Halbfinale ein.

Spanien
2000